Ägir beziehungsweise Aegir ist der Name:

 einer mythologischen Gestalt, siehe Ägir
 eines Mondes des Planeten Saturn, siehe Aegir (Mond)
 eines Planeten um den Stern Ran, siehe Epsilon Eridani b
 eines Funkschlüsselnetz der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe Aegir (Schlüsselnetz)
 eines Küstenpanzerschiffs der Kaiserlichen Marine, siehe SMS Ägir
 eines Schiffs der isländischen Küstenwache, siehe Aegir (Schiff, 1967)
 eines Rohrlegers, siehe Aegir (Schiff, 2012)
 eines Meeresrückens im Europäischen Nordmeer, siehe Ägir-Rücken
 eines ehemaligen deutschen Automobilherstellers, siehe Aegir Automobilwerke
 Ægir (Schiff, 1841)